Alberto V degli Alberti (ante 1203-1250) – nobile italiano
 Alberto V d'Este (1347-1393) – Signore di Ferrara e di Modena
 Alberto V di Meclemburgo-Schwerin (1397-1423) – duca di Meclemburgo-Schwerin dal 1412 fino alla morte
 Alberto V d'Asburgo (1397-1439) – arciduca d'Austria col nome di Alberto V (dal 1404), Re di Ungheria e di Boemia (dal 1437) e Re di Germania come Alberto II (dal 1438)
 Alberto V di Baviera (1528-1579) – Duca di Baviera dal 1550 sino alla sua morte